El Templo de Artemisa en Éfeso es una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Templo de Artemisa o Artemision también puede referirse a diversos santuarios dedicados a la diosa griega Artemisa:
 Templo de Artemisa en Brauron, Ática.
 Santuario de Artemisa Brauronia o Brauroneion en la Acrópolis ateniense.
 Santuario de Artemisa Ortia en Esparta.
 Templo de Artemisa en Corfú.
 Templo de Artemisa en Eubea.
 Templo de Artemisa en Jerash.
 Templo de Artemisa en Sardes, Asia Menor.
 Templo de Artemisa en Siracusa, Sicilia.

Véase también 
 Templo de Diana